

Населені пункти та їхні частини
 Новінка — гміна в Августівському повіті Підляського воєводства
 Новінка — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новінка — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новінка — село в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Новінка — село в гміні Шудзялово Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новінка — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новінка — село в гміні Толькмицько Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новінка — частина села Кійовець у гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Новінка — частина села Міклашево в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Новінка — частина села Оґродники в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Новінка — колонія в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новінка — лісова осада в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки